Ел Каиман има више значења:

 Ел Каиман (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Каиман (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Каиман (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Каиман (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каиман (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Каиман (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каиман (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каиман (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Каиман (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Каиман (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Каиман (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Каиман (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каиман, Агрикола (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каиман (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каиман, Мархен Деречо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каиман, Мархен Искијердо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Каиман (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каиман (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Каиман (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каиман (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Каиман (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику